W Polsce 
 Kalinowa – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Wiązów 
 Kalinowa – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Kutno 
 Kalinowa – osada w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Kutno 
 Kalinowa – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki 
 Kalinowa – wieś w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Zapolice 
 Kalinowa – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Turek
 Kalinowa – gromada

 Inne
 Osiedle Kalinowa w Jaworznie
 Kalinowa, herb szlachecki